Лос-Паласьос-и-Вильяфранка () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Гвадалькивир. Занимает площадь 114 км². Население 37279 человек (на 2010 год). Расстояние 18 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Los Palacios Cofrade
 Hermandad de la Borriquita
 Hermandad del Gran Poder 
 Los Palacios y Villafranca

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи